Mittenzwei ist der Familienname folgender Personen:

 Gerda Mittenzwei (* 1945), deutsche Leichtathletin, siehe Gerda Uhlemann
 Ingo Mittenzwei (* 1938), deutscher Rechtswissenschaftler
 Ingrid Mittenzwei (1929–2012), deutsche Historikerin
 Johannes Mittenzwei (1920–2014), deutscher Literaturwissenschaftler
 Werner Mittenzwei (1927–2014), deutscher Theater- und Literaturwissenschaftler